Het tennistoernooi Australian Open werd in 1991 bij de vrouwen voor de 65e keer gehouden. De als tweede geplaatste Joegoslavische Monica Seles won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als tiende geplaatste Tsjechoslowaakse Jana Novotná met 5-7, 6-3 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1991